Daulatābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dowlatābād (ort i Iran, Qom), 
 Dasht-e Dowlatābād, flodgren, Kerman, 
 Dowlatābād (kommunhuvudort), Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar